Neufundland oder Newfoundland steht für:

 Neufundland, eine Insel vor der Küste Nordamerikas im Atlantischen Ozean
 Neufundland und Labrador, eine der Atlantik-Provinzen Kanadas
 Dominion Neufundland, 1907–1934 ein Dominion innerhalb des Britischen Reiches
 Kolonie Neufundland, 1610–1907 eine englische bzw. britische Kolonie
 Neufundland (Band), Indie-Rock-Band aus Köln
 Neufundland (Fernsehsendung), ein ehemaliges Fernsehmagazin im Ersten
 Newfoundland (1871), eine kanadische Brigantine, die eine zentrale Rolle bei der Eiskatastrophe spielte, in der 1914 vor der Küste Neufundlands mehr als 250 Seeleute und Seehundjäger ums Leben kamen
 Newfoundland (1947), ein kanadisches Passagierschiff (Auswandererschiff), 1962–1971 als George Anson unter australischer Flagge
 HMS Newfoundland (C59), ein britischer Leichter Kreuzer der Crown-Colony-Klasse (1941–1959), 1960–1973 als BAP Almirante Grau (CL-81), bis 1979 als BAP Capitán Quiñones (CL-83) unter peruanischer Flagge
 HMHS Newfoundland, ein britisches Hospitalschiff

Siehe auch:
 Neufundländer, Hunderasse